Tayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tayu (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Tayu, distrikt, Jawa Tengah,

Kina
 Dayu – ett härad 

Robotskapade Indonesienförgreningar